Riehl bezeichnet

 den Stadtteil Riehl (Köln)

Riehl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Riehl (1844–1924), österreichischer Philosoph, Vertreter des Neukantianismus
 Andreas Riehl der Jüngere (1551–1616), polnischer Porträtmaler 

 August Riehl (1914–2002), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher
 Berthold Riehl (1858–1911), deutscher Kunsthistoriker
 Claudia Maria Riehl (* 1962), deutsche Germanistin
 Elko Riehl (1941–1994), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Elli Riehl (1902–1977), österreichische Puppenmacherin

 Herbert Riehl-Heyse (1940–2003), deutscher Journalist und Autor
 Ingeborg Riehl (1918–2005), deutsche Schauspielerin
 Isolde Riehl (1901–1992), österreichische Sängerin
 Josef Riehl (1842–1917), österreichischer Ingenieur und Bauunternehmer
 Mady Riehl (* 1940), deutsche Sängerin, Schauspielerin und spätere ZDF-Ansagerin
 Nikolaus Riehl (1901–1990), russisch-deutscher Nuklearphysiker
 Rüdiger Riehl (1949–2012), deutscher Fischkundler
 Rudolf Koch-Riehl (1900–1956), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Walter Riehl (1881–1955), österreichischer Rechtsanwalt, Nationalsozialist, Führer der Deutschen Arbeiterpartei (DNSAP)
 Wilhelm Heinrich Riehl (1823–1897), deutscher Journalist, Novellist und Kulturhistoriker

Siehe auch:
 Riel, Rhiel